

Persone 
 Enzo Ragazzini (1934) – fotografo italiano
 Giovanni Battista Ragazzini (1520-1591) – pittore italiano, allievo di Luca Longhi
 Giuseppe Ragazzini (1923-2004) – linguista italiano
 John R. Ragazzini (1912-1988) – ingegnere elettrico e accademico statunitense